Dit is een lijst van planetoïden 43601-43700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43601) - || 2001 SU148|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (43602) - || 2001 SA316|| 25 september 2001 || LINEAR
|-
| (43603) - || 2001 UQ13|| 24 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43604) - || 2001 VN12|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (43605) - || 2001 WD16|| 25 november 2001 || BATTeRS
|-
| (43606) - || 2001 XQ2 || 8 december 2001 || LINEAR
|-
| (43607) - || 2001 XO48|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (43608) - || 2001 XM60|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (43609) - || 2001 XA69|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (43610) - || 2001 XT186|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (43611) - || 2002 AV128|| 14 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43612) - || 2002 AQ160|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (43613) - || 2002 AH177|| 14 januari 2002 || LINEAR
|-
| (43614) - || 2002 AT187|| 8 januari 2002 || NEAT
|-
| (43615) - || 2002 AQ193|| 12 januari 2002 || LINEAR
|-
| (43616) - || 2002 CH30|| 6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43617) - || 2002 CL43|| 12 februari 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (43618) - || 2002 CZ55|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43619) - || 2002 CR66|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43620) - || 2002 CG79|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43621) - || 2002 CK117|| 9 februari 2002 || LONEOS
|-
| (43622) - || 2002 CW128|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43623) - || 2002 CM138|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43624) - || 2002 CY146|| 9 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43625) - || 2002 CE168|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43626) - || 2002 CV168|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43627) - || 2002 CL224|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43628) - || 2002 CA234|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43629) - || 2002 CG234|| 7 februari 2002 || Spacewatch
|-
| (43630) - || 2002 CZ235|| 13 februari 2002 || NEAT
|-
| (43631) - || 2002 CS236|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43632) - || 2002 CQ244|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43633) - || 2002 CX247|| 15 februari 2002 || LINEAR
|-
| (43634) - || 2002 EA10|| 14 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43635) - || 2002 EP19|| 9 maart 2002 || NEAT
|-
| (43636) - || 2002 EC22|| 10 maart 2002 || NEAT
|-
| (43637) - || 2002 EW28|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43638) - || 2002 EU30|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43639) - || 2002 EZ30|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43640) - || 2002 EF33|| 11 maart 2002 || NEAT
|-
| (43641) - || 2002 EG40|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43642) - || 2002 EA41|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43643) - || 2002 EO51|| 12 maart 2002 || Spacewatch
|-
| (43644) - || 2002 EU65|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43645) - || 2002 EM73|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43646) - || 2002 ER73|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43647) - || 2002 EU74|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43648) - || 2002 EY76|| 11 maart 2002 || Spacewatch
|-
| (43649) - || 2002 EE87|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43650) - || 2002 EF87|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43651) - || 2002 EU87|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43652) - || 2002 EQ88|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43653) - || 2002 EJ92|| 13 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43654) - || 2002 EE98|| 12 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43655) - || 2002 EC99|| 15 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43656) - || 2002 ER104|| 9 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43657) - || 2002 ES110|| 9 maart 2002 || CSS
|-
| (43658) - || 2002 FV || 18 maart 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43659) - || 2002 FJ1 || 18 maart 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43660) - || 2002 FQ2 || 19 maart 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43661) - || 2002 FY2 || 19 maart 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43662) - || 2002 FP8 || 16 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43663) - || 2002 FS10|| 17 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43664) - || 2002 FR13|| 16 maart 2002 || LONEOS
|-
| (43665) - || 2002 FM22|| 19 maart 2002 || LINEAR
|-
| (43666) - || 2002 FX33|| 20 maart 2002 || LONEOS
|-
| (43667) Dumlupınar || 2002 GO1|| 4 april 2002 || NEAT
|-
| (43668) - || 2002 GH7 || 14 april 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43669) Winterthur || 2002 GA0|| 15 april 2002 || M. Griesser
|-
| (43670) - || 2002 GA13|| 14 april 2002 || LINEAR
|-
| (43671) - || 2002 GN16|| 15 april 2002 || LINEAR
|-
| (43672) - || 2002 GC17|| 15 april 2002 || LINEAR
|-
| (43673) - || 2002 GO17|| 15 april 2002 || LINEAR
|-
| (43674) - || 2002 GP19|| 14 april 2002 || LINEAR
|-
| (43675) - || 2002 GM20|| 14 april 2002 || LINEAR
|-
| (43676) - || 2002 GP22|| 14 april 2002 || NEAT
|-
| (43677) - || 2002 HN || 16 april 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43678) - || 2002 HP || 16 april 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43679) - || 2002 HJ4 || 16 april 2002 || LINEAR
|-
| (43680) - || 2002 HE7 || 18 april 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43681) - || 2002 JG2 || 4 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43682) - || 2002 JB7 || 3 mei 2002 || NEAT
|-
| (43683) - || 2002 JF12|| 4 mei 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (43684) - || 2002 JZ24|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43685) - || 2002 JK26|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43686) - || 2002 JS41|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43687) - || 2002 JF59|| 9 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43688) - || 2002 JN70|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43689) - || 2002 JY71|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43690) - || 2002 JQ72|| 8 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43691) - || 2002 JA76|| 11 mei 2002 || LINEAR
|-
| (43692) - || 2160 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43693) - || 2731 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43694) - || 2846 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43695) - || 4079 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43696) - || 4159 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43697) - || 4620 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43698) - || 4878 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43699) - || 6586 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (43700) - || 6820 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten